Богданов-Березовский — русская фамилия, имеет женскую форму Богданова-Березовская. 

 Известные носители 
 Богданов-Березовский, Валериан Михайлович  (1903—1971) — советский композитор и музыковед.
 Богданов-Березовский, Михаил Валерьянович (1867—1921) — русский отоларинголог и дефектолог.
 См. также 
 Богданов
 Березовский